Lapointe symphonique: Éric Lapointe et l'OSM est un album du chanteur canadien et québécois Éric Lapointe présentant des réarrangements de quelques-uns de ses plus grands succès en direct et en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Montréal. L'album contient également une toute nouvelle pièce intitulée « Regarde bien » que le chanteur a dédiée à son fils. Enregistré dans le cadre du festival des Francofolies de Montréal le , l'album a vu sa publication le .

Titres 

Album d'Éric Lapointe
Album musical sorti en 2011